Ел Сусто има више значења:

 Ел Сусто (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сусто (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сусто (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику